Voyage to the bottom of the sea ist der Originaltitel 

 des Films Unternehmen Feuergürtel und
 der zugehörigen Serie Die Seaview – In geheimer Mission.